Tillit kan avse:

 Tillit (bergart) – en bergart
 Tillit Glada Nyheter – en tidning

Palindromer